Tvärbanan kan avse:

Tvärbanan – en spårväg i Stockholm

Väst-östliga järnvägar i Norrland kallas ibland Tvärbanan
Norrländska tvärbanan – Sundsvall-Storlien numer Mittbanan
Järnvägslinjen Storuman-Hällnäs
Järnvägslinjen Jörn-Arvidsjaur
Järnvägslinjen Forsmo-Hoting
Järnvägslinjen Bollnäs-Orsa